

Portugal
Parque das Nações - freguesia do concelho de Lisboa.

Brasil

Parques
Parque das Nações (Criciúma) — Santa Catarina

Parque das Nações Indígenas — Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Bairros
Parque das Nações (Santo André) — São Paulo
Parque das Nações (Goiânia)
Parque das Nações (Manaus)

Desambiguações de topônimos